Иреть:

Реки 
 Иреть (приток Суры) — река в Чувашии
 Иреть (река, впадает в Охотское море) — река в Магаданской области
 Большая Иреть — река в Иркутской области
 Малая Иреть — река в Иркутской области

Населённые пункты 
 Верхняя Иреть — деревня в Черемховском районе Иркутской области
 Нижняя Иреть — село в Черемховском районе Иркутской области
 Нижняя Иреть — заимка в Черемховском районе Иркутской области
 Новый Иреть — посёлок в Ольском районе Магаданской области

См. также 
 Иретский лиман